

Patronyme
 Frantz Casseus, (1915-1993), est un guitariste et compositeur haïtien.
 Frens Johwe Casseus, (1989- ), est un joueur français.
 Joël Casséus, écrivain québécois
 Jean Venel Casseus, (1982- ), Journaliste haïtien

Homonymie
Homonymie de patronyme